Mord steht für:

 Mord, Tötungsdelikt
 Mord (Deutschland), Art der vorsätzlichen Tötung
 Mord (England und Wales), Straftatbestand
 Mord (Österreich), Grundtatbestand der Tötungsdelikte
 Mord (Schweiz), Qualifikation der vorsätzlichen Tötung
 Mord (Südafrika), Straftatbestand
 Mord (Vereinigte Staaten), Straftatbestand

Werktitel:
 Mord, Alternativtitel von Der Auslandskorrespondent, US-amerikanischer Film von Alfred Hitchcock (1940)
 Der Mord (Kafka), Erzählung von Franz Kafka (1919)
 Der Mord (Tschechow), Erzählung von Anton Tschechow (1895)

Siehe auch: